Arkane (Ar-kane en anglais) est un personnage imaginaire issu du monde de fiction des Royaumes oubliés, campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons. À l'origine, le personnage est né de la série de livres "dont vous êtes le héros" 1 contre 1, lancé dans les années 1980 par Donjons et Dragons. Il apparait ensuite dans la Trilogie des Ombres puis dans La Quête d'Arkane.

Présentation 

Arkane était l'élève de Renwood, un ami d'Elminster et l'un des plus puissants druides de Féérune. De l'herboristerie, ce jeune apprenti-druide s'est passionné ensuite pour l'alchimie sous toutes ses formes. Voyant dans ce domaine l'avenir du métier de druide, sa vision des choses s'est heurtée à celle de Renwood, radicalement opposée. Dans l'absolu, l'un pense que la science est l'avenir de la nature et peut contribuer à son développement ainsi qu'à sa protection contre les menaces maléfiques, l'autre pense que la science est un danger pour la nature et risque fort de l'altérer. Une fracture naitra de cette opposition et Arkane, têtu, quittera son maître afin de parcourir le monde dans une quête de savoir. Il apprendra les sorts profanes en plus de la magie druidique, se spécialisant dans la transmutation par glyphes et deviendra un alchimiste doué aussi bien dans la fabrication de potions que dans la création de créatures artificielles. Toujours en quête de connaissances, il en viendra à dérober le savoir partout ou il peut s'infiltrer, développant à la longue des capacités de voleur, aidé par ses compétences de druide et de transmutateur. Après une absence de plusieurs années, il reviendra entraîné par les archers des ombres (on suppose qu'il s'agit d'un groupe d'elfes à la fois maître des ombres et archer-mages), devenant plus insaisissable grâce à une petite pratique des ombres. Se sentant toujours proche de la nature, malgré ses convictions, il n'hésite pas à aider dans l'intérêt de celle-ci, quitte à se détourner régulièrement mais temporairement de ses recherches. 
Il rencontrera d'autres "alchimistes errants" : Audric qui est son antithèse et Beldramma, aussi séduisante que dangereuse. Quand finalement, après de nombreuses années, Arkane revient affronter son ancien maître afin de prouver qu'il avait raison (rejoignant le scénario d'1 contre 1), c'est pour s'apercevoir qu'il doit d'abord délivrer du mal la forêt où il a grandi, et conquérir avant son adversaire les trésors magiques qu'elle recèle.

Compétences 

Arkane a pour armes de prédilection le faucheur (cimeterre à une main) et le bâton (dont il se sert avec grande habileté). Plus tard il deviendra aussi très doué avec une arbalète et un arc court. Accessoirement il sait aussi se servir d'un kukri (qu'il utilise souvent en double comme une paire de Saï), d'un trident (qu'il utilise comme son bâton ou un épieu) et d'une épée courte (bien qu'il soit bien moins doué avec qu'avec un faucheur). Ces compétences d'armes s'arrêtent là, Arkane étant avant tout, homme de science.

S'il se débrouillait pas trop mal comme voleur grâce à la magie druidique ou celle de transmutation, il est devenu bien meilleur après sa formation chez les archers des d'ombres. Il porte autour du coup une gemme d'ombre (dont les propriétés sont inconnues) l'identifiant comme l'un des leurs. Discret et acrobate, il peut désormais se passer de sorts pour subtiliser le savoir dans les endroits les plus "accessibles". La maîrise des ombres lui sert uniquement pour fuir à travers les ombres ou en défense pour se protéger. Avec un arc, il tire parfois des "flèches d'ombre" capables de se démultiplier ou de phaser à travers la matière. On suppose qu'il possède le même tatouage magique que Renwood.

Arkane est capable de se transformer en animal/créature de taille moyenne voir petite. Il a une préférence pour l'aigle, le faucon sanguinaire, L'ours noir, le glouton, le dauphin, le worg et le dragon d'ombre. L'utilisation de glyphes magiques lui permet de se passer d'ingrédients pour la plupart des sorts. Il porte fréquemment, dissimulé dans sa bure, des fioles de potions préparées pour les imprévus. Lors de son retour, il chevauche un cheval artificiel ressemblant à un vrai et équipé d'ailes dépliables dissimulées dans sa robe ainsi que de caches secrètes. Il a pour compagnon animal un aigle légendaire nommé Azura, qu'il remplacera par une version mécanique après son décès et un pseudo-dragon du nom d'Ernest. Le dragon-fée Gridelin l'accompagnera également pendant un temps. Arkane : Druide 5/Archer d'Ombre 5 (Roublard 1/Maître des Ombres 4)/Mage Alchimiste 7 (Mage 1/Mystique Errant 4/ Géomètre 1/Maître des Effigies 1).

Voir aussi 
 Le personnage d'Arkane (dans sa version jeune) inspirera le personnage de Xavier dans le jeu vidéo Eternal Champions sur Mega Drive. 
 Hiromu Arakawa s'inspirera des aptitudes d'Arkane pour son manga Fullmetal Alchemist. 
 Une version sur Sega Saturn de "Dungeons & Dragons Collection" permet de jouer Arkane parmi d'autres personnages connus. 
 Il fait partie des personnages que l'on pouvait rencontrer dans "Dungeons and Dragons Warriors Sun 2" sur Mega Drive (mega-CD)

Personnage des Royaumes oubliés
Magicien ou sorcier de fiction